Dit is de wereldranglijst van januari 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 januari 2003.

Mannen 01